Dungan bezeichnet: 

 die Dunganische Sprache
 die Dunganen

Dungan ist der Familienname folgender Personen:

 David Laird Dungan (1936–2008), US-amerikanischer Theologe
 James I. Dungan (1844–1931), US-amerikanischer Politiker
 Ralph A. Dungan († 2013), US-amerikanischer Politikberater
 Warren S. Dungan (1822–1913), US-amerikanischer Politiker